Coluber – rodzaj węży z rodziny połozowatych.

Występowanie 
Ameryka Północna.

Gatunki 
Do rodzaju zaliczane są dwa gatunki:
 Coluber constrictor
 Coluber fuliginosus

Przypisy 

Połozowate